Cynodon (plant), een plantengeslacht
 Cynodon (straalvinnige), een geslacht van straalvinnigen